Абба́тство:
 Аббатство — католический монастырь.
 Аббатство — объединение писателей в начале XX века во Франции.